США впервые участвовали на летних Олимпийских играх 1896 и были представлены 14-ю спортсменами в трёх видах спорта. Команда заняла первое место в общекомандном зачёте, второе по количеству медалей и установила множество новых олимпийских рекордов.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Лёгкая атлетика

Плавание

Стрельба

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований 
 Официальный протокол игр 
 

Страны на летних Олимпийских играх 1896 года